IAJ steht für:
 Interchange Association, Japan, vormaliger Name der Japan-Taiwan Exchange Association, japanische de facto-Botschaft auf Taiwan
 International Association of Judges, dt. Internationale Richtervereinigung, internationaler Dachverband von nationalen Richtervereinigungen
 Indonesian Aquaculture Journal, akademisches Journal
 The Irish Astronomical Journal, akademisches Journal

Abkürzung